Katiannidae es una familia de Collembola. Entre los géneros de la familia se encuentran  Sminthurinus y Vesicephalus. Hay más de 350 especies en 25 géneros de distribución casi mundial.

El cladograma según Catalogue of Life:

Referencias 

Collembola
Familias de artrópodos